Кодекс 059 (Gregory-Aland) — унциальный манускрипт Нового Завета на греческом языке, палеографически датирован IV/V веком.

Особенности рукописи 
Рукопись содержит только текст Евангелии от Марка (15,29-38), расположен на одном пергаментом листе (15 x 11 см). Текст на листе расположен в одной колонке, 19 строк в колонке. 

С этого самого кодекса происходит лист 0215 (Gregory-Aland), содержащий текст Марка 15,20-21.26-27. 

 Текст 

Греческий текст рукописи отражает александрийский тип текста. Аланд включил до III категории. 

В настоящее время рукопись хранится в Национальной библиотеке Австрии (Pap. G. 36112) в Вене, лист 0215 хранится в той же самой библиотеке, под номером Pap. G. 36112.

См. также 

 Список унциальных рукописей Нового Завета

Примечания

Литература 

 

Унциальные рукописи Нового Завета
Средневековая литература